Шоломо́вич — еврейская фамилия:
 Шоломович, Александр Сергеевич (ум. 1932) — врач-нарколог, основатель сети наркологических лечебных учреждений в СССР
 Шоломович, Давид Григорьевич (1914—1965) — советский кинооператор и фотограф.
 Шоломович, Иосиф Аронович (1904–1956) – советский учёный, доктор экономических наук, профессор.

Примечания